Felsővárosi református templom több helységben található:

 Felsővárosi református templom (Kolozsvár)
 Felsővárosi református templom (Marosvásárhely)
 Felsővárosi református templom (Miskolc)